Гасмонея (Львів)
 Гасмонея (Рівне)